Spinoliella är ett släkte av bin. Spinoliella ingår i familjen grävbin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Grävbin
Spinoliella